Елвира има више значења:

 Елвира
 Елвира (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Елвира (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику